Irgens est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), illustrateur norvégien
 (1833-1915), homme d'affaires norvégien
 (1611-1675), noble dano-norvégien
 (1854-1895), critique littéraire norvégien
 (1869-1939), diplomate et homme politique norvégien
 (1775-1830), juriste norvégien
Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969), compositeur norvégien
 (1811-1878), homme politique norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien